Вероника Эгебаккен Кристиансен (, род. 10 июля 1990 года, Ставангер, Норвегия) — норвежская гандболистка, левый полусредний и разыгрывающий венгерского клуба «Дьёр» и сборной Норвегии, чемпионка мира 2015 и 2021 годов, трёхкратная чемпионка Европы (2014, 2016, 2020), бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография

Клубная карьера 
Вероника Кристиансен выступала в начале карьеры за норвежский «Мьёндален» и датский «Рейстад». Следующим её клубом в карьере стал «Вог Вайперс» из Кристиансанна, за который она дебютировала в сезоне 2009/2010 в Норвежской Постенлиге. В 2011 году она перешла в команду Второй норвежской лиги «Глассверкет», за время выступления забила 203 гола и вывела клуб в Постенлигу. В сезоне 2013/2014 она заняла 2-е место в рейтинге бомбардиров со 140 мячами. Летом 2015 года Кристиансен ушла в датский «Мидтьюланн» из Первой лиги, с которым выиграла Кубок Дании в том же году.

В сборной 
Вероника Кристиансен провела 14 игр за сборную Норвегии до 18 лет, 30 игр за сборную Норвегии до 20 лет и выиграла в 2010 году чемпионат мира среди команд до 20 лет. 20 марта 2013 года Вероника сыграла первый матч за сборную Норвегии против Дании. С командой она играла на чемпионате мира 2013 года (шесть голов в семи матчах), но Норвегия проиграла там в четвертьфинале. В 2014 году Вероника выиграла чемпионат Европы 2014, в 2015 году — чемпионат мира, а в 2016 году стала бронзовым призёром Олимпийских игр.

Личная жизнь 
У Вероники есть сёстры Шарлотта и Жанетт, отец Беннинг Кристиансен, которые также выступают в чемпионате Норвегии по гандболу.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Европейской гандбольной федерации  

Гандболисты Норвегии
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ГК «Вайперс»
Игроки ЖГК «Дьёр»